Fesch ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Fesch (1930–1957), ein zum Tode verurteilter Polizistenmörder
 Joseph Fesch (1763–1839), französischer Kardinal
 Willem de Fesch (1687–1761), niederländischer Violinist und Komponist

Fesch ist außerdem:
 der historische deutsche Name der Gemeinde Fêche-l’Église im Territoire de Belfort in Frankreich
 Fesch-Denkmal, Denkmal für den französischen Kardinal Joseph Fesch in Ajaccio, Korsika

Siehe auch:

 Faesch